Перша Ліга Туреччини 1988—1989  — 31-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

Примітки: 
1. Клуб Бешикташ взяв участь у Кубку володарів кубків 1989—1990 як володар Кубка Туреччини 1988—1989.
2. Гравці та тренери клубу Самсунспор 20 січня 1989 року потрапили у серйозну автокатастрофу. Головний тренер та три травці загинули, багато гравців травмувались. З цієї причини клуб не зіграв останні 18 матчів, в яких їм було зараховано технічні поразки з рахунком 0-3. Після закінчення змагання Турецька футбольна федерація вирішила залишити клуб на наступний сезон у Першій лізі.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1988-1989
Туреччина
Туреччина
1988 у турецькому спорті
1989 у турецькому спорті